Фри́деберт Юрьевич Ту́глас (при рождении Ми́хкельсон, , , малая Ахья, Пылвамаа — , Таллин), — эстонский прозаик,  и переводчик, искусствовед, . Народный писатель Эстонской ССР (1946), член-корреспондент Академии наук ЭССР (1946, первый состав). Снискал славу как убеждённый демократ, гуманист и патриот. В наше время считается одним из основателей современного литературного эстонского языка. Был номинирован на Нобелевскую премию по литературе (1968; 1969).

Биография 
Фридеберт Михкельсон родился  в семье батрака. С 1904 по 1905 год учился в гимназии Уго Треффнера.

Участвовал в революционной деятельности, в ходе которой взял псевдоним «Туглас» вместо фамилии. В декабре 1905 года Туглас был схвачен и заключён в Вышгородскую тюрьму в Ревеле. Через два месяца, 17 февраля 1906 года, был случайно освобождён из тюрьмы и поэ́тому вынужден был скрываться, уехав за границу, живя в Германии, Бельгии, Швейцарии и Франции, Финляндии. Позднее он вернулся в Эстонию к Февральской революции 1917 года.

Был лидером эстонской литературной группы начала XX века «Молодая Эстония». Выступил одним из основателей Союза писателей Эстонии и был его председателем в 1922, 1925—1927 и 1937—1939 годах.

В 1946 году Туглас был удостоен звания народного писателя Эстонской ССР. В том же году был избран членом-корреспондентом Академии наук ЭССР. Впоследствии впал в немилость, был официально занесён в «чёрный список», лишён звания народного писателя и исключён из членства во всех организациях, включая Союз писателей, из которого он был исключён в 1950 году. Звание народного писателя ЭССР было восстановлено указом Президиума Верховного Совета Эстонской ССР от 27 октября 1956 года.

Редактировал журнал «Looming». 

Умер вскоре после завершения своих известных мемуаров, признанных главным литературным трудом в жизни писателя.

Творчество 
За 65 лет литературного труда Ф. Тугласом было создано более 150 произведений самого разнообразного жанра — воспоминания, путевые очерки, эссе, новеллы, исследования. Велика его роль и в жизни эстонских литературных объединений. Ему принадлежала существенная роль в развитии эстонской новеллистики, поэзии, эссеистики и критики.

Отчаяние военных лет и личные тягостные переживания периода жизни в эмиграции получили отражение в его символистических новеллах-миниатюрах, в которых реальное в сочетании с фантастическим составляют одно художественное целом (сборник «Судьба», 1917).

До революции его произведения отличались революционным романтизмом, после революции он стал писать психологические импрессионистские новеллы. В 1950—1960-х годах публиковались его гуманистические новеллы.

В 1923 году выступил основателем и в 1923—1926 годах был главным редактором журнала «Looming» («Творчество»).

В 1971 году композитор А. Пыльдмяэ написал музыку к балету «Морская дева», с большой поэтичностью и утончённостью передавшему сказочный мир одноимённой новеллы Ф. Тугласа.

Пьеса Ф. Тугласа и М. Карусоо «Попи и Хухуу» (1975) была признана одной из лучших постановок Таллинского государственного академического театра им. В. Кингисеппа.

Переводил на эстонский язык произведения А. П. Чехова, М. Горького, роман А. Н. Толстого «Пётр Первый».

Вошёл в составленный по результатам письменного и онлайн-голосования список 100 великих деятелей Эстонии XX века (1999).

Библиография 
 Фридеберт Туглас К своему солнцу : Роман. Новеллы. Маргиналии / Пер. с эст. Лидии и Леона Тоом; [Предисл. Л. Реммельгаса]; [Ил. В. Б. Эльконин]. —  : Советский писатель, 1963. — 623 с.: ил.
 Фридеберт Туглас Сборник новелл. — 2-е изд., испр. [Авт. предисл. А. Ээльмяэ] — Таллинн : Ээсти раамат, 1984. — 127 с.: ил.
 Фридеберт Туглас Тысяча лет : Стихи.; [Худож. В. Толли]. — Таллинн : Ээсти раамат, 1986. — 23 с.: ил.
 Фридеберт Туглас Попи и Ухуу : Новелла.; [Ил. Х. Ээльма]. — Таллинн : реriооdiка, 1986. — 141 с.: ил.
 Фридеберт Туглас Золотой обруч : Новеллы. — Пер. с эст. / [Предисл. Е. Сидорова] —  : Художественная литература, 1968. — 287 с., потрт.: ил.
 Фридеберт Туглас Маленький Иллимар : Роман. Новеллы. Миниатюры. Маргиналии. / Пер. с эст. — [Вступ. статья Л. Реммельгаса; Состав. В. Рубер; Худож. Н. Крылов]. —  : Художественная литература, 1986. — 687 с., портр.; 50 000 экз.

Собрание сочинений 
 Фридеберт Туглас Собрание сочинений в 5 томах; [Редкол.: А. Ээлмяэ (пред.) и др.]. — Таллинн : Ээсти раамат, 1986.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта» (30.12.1956)
 Народный писатель Эстонской ССР (1946)

Увековечение памяти 
В 1971 году в Таллине был открыт музей, посвященный его жизни и творчеству, и учреждена литературная премия имени Ф. Тугласа за две лучшие новеллы года.

В Тарту в честь писателя был воздвигнут монумент.

В Нарва- Йыэсуу на берегу моря установлен памятный камень на месте размышления писателя в 1937 году о своём произведении «Маленький Иллимар»

Примечания

Ссылки 
 
 

Эстонские писатели
Народные писатели Эстонской ССР
Номинанты Нобелевской премии
Члены-корреспонденты АН Эстонской ССР
Похороненные на Лесном кладбище Таллина
Главные редакторы Looming